USS Baltimore war der Name mehrerer Schiffe der US-Marine, die nach der Stadt Baltimore benannt wurden.

Schiffe 
 USS Baltimore (1777)
 USS Baltimore (1798)
 USS Baltimore (1861)
 USS Baltimore (C-3)
 USS Baltimore (CA-68), Typschiff der Baltimore-Klasse
 USS Baltimore (SSN-704), U-Boot der Los-Angeles-Klasse

Baltimore
Baltimore